Habří ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Habří, Gemeinde im Okres	České Budějovice
 Habří, Ortsteil von Řehlovice, Okres Ústí nad Labem
 Habří, Ortsteil von Strážek, Okres Žďár nad Sázavou
 Habří, Ansiedlung von Blovice, Okres Plzeň-jih